Miejscowości w USA:
 West Hills – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 West Hills – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong
 West Hills – dzielnica Los Angeles